relativo all'antico popolo dei Messapi stanziati in epoca pre-romana nei dintorni della colonia greca di Taranto
Lingua messapica